Top 20 pode referir-se a várias paradas de sucesso:

 Top 20  Brasil - uma extinta parada de videoclipes da MTV Brasil
 CD - TOP  20 Semanal ABPD - parada oficial de vendas da ABPD.
 MixFM's Official Top 20 (Líbano) - parada musical do Líbano.
 Myx International Top  20 - parada de videoclipes das Filipinas.
 Türkiye Top 20 - parada oficial da Turquia feita pela revista Billboard Türkiye.

Desambiguação